Pojem Gizo může označovat:
 Gizo (Šalomounovy ostrovy), město na Šalomounových ostrovech.
 Gizo (ostrov), ostrov na Šalomounových ostrovech.
 Gizo (Izrael), vesnice v Izraeli.